William Henry Harrison (1773-1841), negende president van de Verenigde Staten
 William Harrison (1813-1868), Engelse tenor
 William Harrison (1933-2013), Amerikaanse schrijver
 William Harrison Ainsworth (1805-1882), Engelse schrijver

Zie ook
 Harrison (doorverwijspagina)